Jesper Taube kan syfta på:

 Jesper Taube (kock) (född 1960), svensk kock
 Jesper Taube (operasångare) (född 1972), svensk operasångare